Il doppio  del Guzzini Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Benedikt Dorsch e Björn Phau erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Frederik Nielsen e Joseph Sirianni hanno battuto in finale 6–4, 3–6, [10–6] Adriano Biasella e Andrej Golubev.

Teste di serie 

 George Bastl /  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Rogério Dutra da Silva /  Franco Ferreiro (quarti di finale)

 Frederik Nielsen /  Joseph Sirianni (campioni) 
 Thomas Fabbiano /  Gianluca Naso (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Guzzini Challenger 2009